Die evangelische Stadtkirche wurde erbaut, als sich die Reformierte und die Lutherische Gemeinde in Kaiserswerth zur Evangelischen Gemeinde zusammenschlossen.

Geschichte 
Der Bau erfolgte in den Jahren 1807 bis 1811. Die Glocken entstammen der aufgegebenen Zisterzienserabtei Düsseldorf-Düsseltal.
1930 wurde die Kirche ausgebaut.
Am 22. September 1936 wurde die Kirche nach ihrem einstigen Pfarrer Theodor Fliedner umbenannt.

1949 wurden die Kriegsschäden beseitigt; eine weitere Sanierung erfolgte 1984.

Seit den 1950er-Jahren heißt das Gebäude schlicht „Stadtkirche“.

Orgel  
Die Orgel wurde 1968 vom Orgelbauer Willi Peter erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 28 Register auf drei Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.

 Koppeln: I/II, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P

Einzelnachweise

Weblinks 

 Evangelische Kirchengemeinde Kaiserswerth
 

Kirchengebäude in Düsseldorf
Dusseldorf, Stadtkirche Kaiserswerth
Baudenkmal in Düsseldorf
Erbaut in den 1810er Jahren
Bauwerk in Kaiserswerth
Denkmalgeschütztes Bauwerk in Düsseldorf
Düsseldorf, Stadtkirche Kaiserswerth
Theodor Fliedner
Kaiserswerth
Klassizistisches Bauwerk in Düsseldorf